La Copa Hopman 2013 corresponde a la 25ª edición de dicho torneo de equipos nacionales de tenis compuestos por dos tenistas, una mujer y un hombre. Participan 8 equipos en total, representando a Serbia, Estados Unidos, Italia, España, Alemania, Sudáfrica, Francia y Australia.

Hay 2 grupo, Grupo A y Grupo B en ambos grupos hay cuatro naciones que tendrá que jugar 3 partidos, estos partidos serán 1 individual hombre, 1 individual mujer y de ser necesario 1 dobles mixto. Las 2 primeras naciones de cada grupo avanzan a la final y de allí saldrá los campeones.

Preclasificación 

  Ana Ivanovic /  Novak Djokovic
  Venus Williams /  John Isner
  Francesca Schiavone /  Andreas Seppi
  Anabel Medina Garrigues /  Fernando Verdasco

  Andrea Petkovic /  Tommy Haas
  Chanelle Scheepers /  Kevin Anderson
  Mathilde Johansson /  Jo Wilfried Tsonga
  Ashleigh Barty /  Bernard Tomic

Grupo A

Tabla de posiciones

Alemania vs Australia

Serbia vs Italia

Italia vs Alemania

Serbia vs Australia

Italia vs Australia

Serbia vs Alemania

Grupo B

Tabla de posiciones

España vs Sudáfrica

Estados Unidos vs Sudáfrica

España vs Francia

Estados Unidos vs Francia

Estados Unidos vs España

Sudáfrica vs Francia

Final

Enlaces externos 
 Sitio oficial

Copa Hopman
Tenis en 2013